

Patronyme 

 Paul Rabaut (1718-1794), pasteur français ;
 Jean-Paul Rabaut de Saint-Étienne (1743-1793), son fils, homme politique français ;
 Jacques Antoine Rabaut-Pommier (1744-1820), homme politique français ;
 Pierre-Antoine Rabaut-Dupuis (1746-1808), homme politique français ;
 Jean Rabaut (1912-1989), journaliste et historien français.